Неокла́ссика () или неокла́ссицизм () — буквально «новая классика» или «новый классицизм».

В искусстве 
 Неоклассическое искусство —  направление и художественный стиль в западноевропейском искусстве второй половины XVIII — первой трети XIX века.
 Неоклассицизм в рамках ретроспективизма — направление в искусстве конца XIX — начала XX века.
 Русский неоклассицизм — направление в русском искусстве конца XIX — начала XX века.

В архитектуре 
 Архитектура неоклассицизма — в зарубежной историографии — направление в архитектуре последней трети XVIII — первой трети XIX века, в русской традиции — направление в архитектуре 1900—1910-х годов, а также 1920-х и 1930—1950-х годов.
 Североевропейский неоклассицизм — направление в архитектуре стран Северной Европы 1910—1930-х годов.   
 Архитектура неоклассицизма середины XX века — направление в мировой архитектуре 1930—1960-х годов.
 Железобетонный неоклассицизм — направление во французской архитектуре 1930-х годов; связано с деятельностью архитектора Огюста Перре.
 Постмодернистский неоклассицизм — направление в архитектуре постмодернизма 1980-х годов.
 Новый неоклассицизм — направление в мировой архитектуре конца XX — начала XXI века.

В музыке 
 Неоклассицизм (музыка) — стиль классической музыки, воспроизводящий в осознанной и, как правило, ироничной манере технику и формы произведений более ранних периодов; в первую очередь характеризует творчество композиторов начала XX века.
 Неоклассический метал — направление в рок-музыке: произведения классических композиторов (или подражания им), исполняемые в «металлической» обработке.

В политэкономии 
 Неоклассическое направление в политэкономии.